rentgenografia medyczna − technika obrazowania medycznego wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie
 rentgenografia strukturalna − technika badawcza wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie, stosowana w krystalografii
 defektoskopia rentgenowska - nieniszczące wykrywanie wad materiałowych